Lövgren ist der Familienname folgender Personen:

 Dick Lövgren (* 1980), schwedischer Musiker und Bassist der Band Meshuggah
 Kent Lövgren (* 1970), als Melodie MC bekannter schwedischer Musiker und Rapper
 Sofia Lövgren (* 1990), schwedische Pokerspielerin
 Stefan Lövgren (* 1970), schwedischer Handballspieler
 Viktor Lövgren (* 1990), schwedischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Löfgren